Галиндо Гарсес () (?? - 844), био је гроф од Арагона између 833. и 844. Син и наследник Гарсије I Галиндеза грофа Памплоне и грофа од Арагона који је владао Арагоном између 820. и 833. године. Био је унук Галинда Беласктенса и праунук Беласка, грофа од Памплоне (799—812).

Када је умро, није оставио наследника за собом, тако да га је наследио његов рођак, Галиндо I Азнарес, син Азнара I Галиндеза, који је већ био гроф од Урђеља (830-833), Паљарса (833-834) и Рибагорзе (833-834).

Породично стабло 

Владари Арагона